Carlo Bavagnoli (1932) – fotoreporter italiano
 Elisabetta Bavagnoli (1963) – allenatrice di calcio ed ex calciatrice italiana
 Mietta Baracchi Bavagnoli (1940) – politica italiana